Con il titolo La valle delle bambole ci si può riferire a:
La valle delle bambole (Valley of the Dolls) (1966), romanzo scritto da Jacqueline Susann.
La valle delle bambole (Valley of the Dolls) (1967), film diretto da Mark Robson, con Barbara Parkins, Patty Duke e Sharon Tate.
La valle delle bambole (Jacqueline Susann's Valley of the Dolls) (1981), miniserie televisiva diretta da Walter Grauman.
Hollywood - La valle delle bambole (Valley of the Dolls) (1994) Serie TV

Esiste un altro film dal titolo simile, ma al contrario degli altri non è tratto dal romanzo di Jacqueline Susann.

Lungo la valle delle bambole (Beyond the Valley of the Dolls) (1970), film diretto da Russ Meyer.